Londen After Midnight kan verwijzen naar:

London After Midnight (film), een film uit 1927
London After Midnight (band), een rockband